Santiago Herrero Ruiz – motociclista spagnolo, nato nel 1942
 Santiago Herrero Amor – giocatore di calcio a 5 spagnolo, nato nel 1971